Az ígéret (Das Versprechen) – Friedrich Dürremnamtt regénye (1957)
 Az ígéret (La promesse, 1996) – a Dardenne testvérek filmje
 Az ígéret (A Gunfighter's Pledge, 2008) – Armand Mastroianni filmje
 Az ígéret (The Promise, 2016) – Terry George filmje
 Az ígéret (Yemin, 2019–) – Hakan Arslan és Reyhan Pekar sorozata
 Az ígéret (The Promise) – Damon Galgut regénye (2021, magyarul 2022)